Натуральне число 400
 400 рік до нашої ери
 400 рік нашої ери